Farolillos puede referirse a:

 El nombre común de la planta Aquilegia vulgaris.
 El nombre común de la planta Narcissus cernuus.
 El nombre común de la planta Physalis alkekengi.
 El nombre común de la planta Silene vulgaris.
 El nombre común de la planta '''''Taraxacum officinale.